Mămăligă, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Vasile Mămăligă (1865–?), militar țarist rus
 Nicolae Mămăligă (1888–?), politician moldovean și român, membru al Sfatului Țării
 Mihail Mămăligă (1945–2001), general moldovean

Vezi și
Mămăliga (nume)
Mamaliga (nume)